Trampolina 3 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1984. Eliminacje odbyły się 7 sierpnia, a finał został rozegrany 8 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 30 zawodników z 19 państw. Dwunastu najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Stanów Zjednoczonych Greg Louganis. Drugą pozycję zajął zawodnik z Chin Tan Liangde, trzecią zaś reprezentujący kraj triumfatora Ron Merriott.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984